Davide Torchia – ex calciatore italiano
 Luisa Torchia – giurista italiana